Le mofu-gudur (ou mofou, mofou de Goudour, Mofu South, mofu-sud) est une langue tchadique biu-mandara parlée dans l'Extrême-Nord du Cameroun, le département du Mayo-Tsanaga jusqu'à celui du Diamaré, dans l'arrondissement de Mokolo, les massifs au sud de la rivière Sanaga jusqu'à la rivière Mayo Louti.

En 2008, on comptait environ  locuteurs.

Écriture

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 . 

Langue biu-mandara
Langue au Cameroun
Inventaire de langues